Rat King – album degli As You Drown del 2011
Il re dei topi (Rat King) – personaggio delle Tartarughe Ninja
Re ratto (Rat King) – personaggio de I pinguini di Madagascar